Juristen-Zeitung steht für:

 Deutsche Juristen-Zeitung
 Österreichische Juristen-Zeitung
 Liechtensteinische Juristenzeitung
 Schweizerische Juristen-Zeitung

Siehe auch:
  JuristenZeitung